Narač – lago della Bielorussia
 Narač – fiume della Bielorussia
 Narač – città della Bielorussia, fino al 1964 chiamata Kupa
 Narač – villaggio della Bielorussia, fino al 1964 chiamato Kabylnik
 Offensiva del lago Narač – battaglia combattuta durante la prima guerra mondiale
 Parco nazionale del lago Narač – parco nazionale della Bielorussia